Афиноге́нов (Афиноге́нова) — русская фамилия, образованная от греческого мужского имени Афиноге́н (от греч. потомок Афины).

Известные носители 
 Афиногенов, Александр Николаевич (1904—1941) — советский драматург, редактор.
 Афиногенов, Владимир Дмитриевич (1942—2003) — советский и российский писатель, историк.
 Афиногенов, Денис Александрович (род. 1974) — российский хоккеист и тренер.
 Афиногенов, Дмитрий Евгеньевич (1965—2021) — российский филолог-классик и историк-византинист, доктор филологических наук.
 Афиногенов, Максим Сергеевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 
 Афиногенов, Николай Александрович (1878—1947) — русский прозаик.

Афиногенова 
 Афиногенова, Татьяна Ивановна (род. 1991) — российская гребчиха, призёр чемпионата Европы.

См. также 
 Афиногентов